Tretjakiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tretjakiwka (Starobilsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk
 Tretjakiwka (Synelnykowe), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe